

África
Rio do Ouro (Saara) — região da costa noroeste de África
Rio do Ouro (ilha de São Tomé)

América do Sul
Brasil
Rio do Ouro (Santa Catarina)
Rio do Ouro (bairro) — em Niterói e São Gonçalo

América do Norte
Canadá
Rio do Ouro (Colúmbia Britânica) 

Desambiguações de topônimos